Еле́на Козло́ва: Козлова, Елена Борисовна (1907—1991) — советская ткачиха-многостаночница, депутат Верховного Совета СССР.
 Козлова, Елена Васильевна (1954—2021) — русская писательница.
 Козлова, Елена Владимировна (Черняева; род. 1988) — российская легкоатлетка.
 Козлова, Елена Дмитриевна (род. 1973) — советская футболистка.